Sódost je matematična lastnost, ki se lahko nanaša na:
soda števila
sode funkcije